

Lokalizacje

Austria 
 Hunding – dzielnica gminy Moosbach
 Hunding – dzielnica gminy Weng im Innkreis

Niemcy 
 Hunding – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Deggendorf